

Geografia 
Francia
Asco – fiume della Corsica settentrionale
Asco – villaggio della Corsica settentrionale
Spagna
Ascó – comune della provincia di Tarragona in Catalogna
Stati Uniti d'America
Asco – comunità non incorporata della contea di Alameda in California
Asco – comunità non incorporata della contea di McDowell in Virginia Occidentale

Altro 
Asco – sporangio prodotto dai funghi della divisione Ascomycota
Asco – antica forma vascolare diffusa in Grecia e in Italia dalla preistorica sino al periodo classico ed ellenistico
Franco Asco – scultore italiano
ASCO – marchio della Emerson Electric
ASCO – American Society of Clinical Oncology